La noche es para mí , é uma música interpretada por Soraya Arnelas. Foi a música eleita pela Espanha para representar o país no Festival Eurovisão da Canção 2009.

A música foi apresentada na Final, de 16 de maio de 2009, e só conseguiu um decepcionante 24.º lugar, com 23 pontos.

Canções do Festival Eurovisão da Canção